Miejscowości w USA:
 College Station – jednostka osadnicza w stanie Arkansas, w hrabstwie Pulaski
 College Station – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Brazos